

Noms de personnes 

 Gerbert, nom de baptême germanique Gerberht composition de ger- qui est la mutation du mot gari, lance, et de behrt, adjectif signifiant brillant, célèbre.
 Gerbert d'Aurillac (ca938-1003), moine, savant, diplomate, homme politique, pape de l'An Mil;
 Martin Gerbert (1720-1793) prince-abbé à l'abbaye Saint-Blaise en Allemagne ;

Toponyme 

 Rue Gerbert, voie du  de Paris.
 Rue Gerbert, voie de Reims.

Noms de choses 

 Bâton de Gerbert ou « bâton du pape » (en référence au pape Gerbert d'Aurillac qui décrit cet instrument dans son traité de géométrie Geometria Gerberti publié vers l'an mille), dispositif d'utilisation de deux bâtons disposés perpendiculairement l'un sur l'autre, afin de déterminer visuellement la hauteur de points inaccessibles (hauteur d'un arbre ou d'un édifice depuis le sol) et mesurer cette hauteur grâce au théorème de Thalès. Ce dispositif utilisé pour la mesure des angles en topographie est analogue à la croix de bûcheron, au carré géométrique, à l'équerre graduée d'Oronce Fine (dispositif décrit dans sa Protomathesis de 1532) ou à des instruments utilisés en astronomie et en navigation (astrolabe, bâton de Jacob, quadrant).

Notes et références